UDEP puede referirse a:

 Universidad de Pamplona, universidad fundada en 1960 en la ciudad colombiana de Pamplona (Norte de Santander); o
 Universidad de Piura, universidad fundada en 1969 en la ciudad peruana de Piura.